El término Santiago Ramírez es un nombre y alude, en esta enciclopedia:

 a Santiago Ramírez (1891-1967), un filósofo y teólogo dominico;
 a Santiago Ramírez Sandoval (1921-1989), un psicoanalista mexicano, autor de Infancia es destino y El mexicano: psicología de sus motivaciones;
 a Santiago Ramírez (1978-), un beisbolista dominicano;
 a Santiago Ramírez (1994-), un ciclista colombiano.
 a Santiago Ramírez (2001-), un futbolista uruguayo.